Sepp Wiegand (* 9. ledna 1991 ve Zwönitz) je německý rallyový závodník. Wiegand od roku 2012 závodil v barvách týmu Škoda Motorsport a to do svého vrcholu v 2014 kdy se loučil jako vicemistr evropy. Od té doby jeho startů velmi ubylo, nicméně pomohli mu i další české týmy - Kimi Racing a především tým Jaroslava Orsáka Orsák RallySport.

Jeho otec Carsten Wiegand je rallyovým závodníkem, jeho sestra Tina Wiegand jezdkyní i navigátorkou.

Výsledky

WRC

iRC

ERC

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Němečtí rallyoví jezdci
Němečtí automobiloví závodníci
Narození 9. ledna
Narození v roce 1991
Žijící lidé
Muži
Piloti týmu Škoda Motorsport
Piloti týmu Volkswagen Motorsport